Andō, Ando oder Andò steht für:

 Andō (Familienname) (Ando, Andò), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Andō (Klan), Familie des japanischen Schwertadels
 Ando (Griechenland), Ort der Präfektur Trikala, Thessalien
 Andō, früherer Name von Andong, Ort der Provinz Gyeongsangbuk-do, Südkorea